Souillac peut renvoyer à :
 Souillac, commune du Lot, en France.
 Souillac, ville de Maurice nommée en son honneur et devenue chef-lieu du district de Savanne.
 Souillac (Charente-Maritime), hameau de la commune de Villars-en-Pons en Charente-Maritime en France.
 François de Souillac, administrateur colonial français originaire de la région.
 Jean-Georges de Souillac, évêque de Lodève.

Homonymie de toponyme